

Patronyme
 Antoine-Denis Raudot, (1679-1737), fils de Jacques Raudot, est un administrateur et un dirigeant colonial français.
 Claude-Marie Raudot, (1801-1879), est un homme politique français.
 Jacques Raudot, (1638-1728), est un administrateur et un dirigeant colonial français.
 Jean-Edme Michel Auguste Raudot (1775-1832), homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme